La Paz, megye Argentína Catamarca tartományában
La Paz, megye Argentína Entre Ríos tartományában
La Paz, megye Argentína Mendoza tartományában
La Paz, megye Bolíviában
La Paz, megye El Salvadorban
La Paz, megye Hondurasban
La Paz, megye Arizonában